

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Cisy – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew
 Cisy – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Cisy – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Malbork
 Cisy – osada w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Malbork
 Cisy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki

Zobacz też 
 Zamek Cisy
 Rezerwat przyrody Cisy